«Офелия» () — американо-британский драматический фильм 2018 года, снятый Клер МакКарти. Сценарий к фильму написала Семи Челбас. В фильме, основанном на трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет», даётся альтернативное описание событий от лица Офелии.

В главных ролях — Дейзи Ридли, Джордж Маккей, Наоми Уоттс и Клайв Оуэн.

Сюжет 
В королевстве настали тёмные времена. Правитель мертв, а его трон занял самозванец и убийца.Гамлет, законный наследник престола, клянется отомстить за отца.Сердце принца способна смягчить лишь любовь к прекрасной Офелии. Ради него она готова оставить королевский двор и пойти против тирана. Но cмогут ли их чувства преодолеть саму смерть?

В ролях 
 Дейзи Ридли — Офелия
 Мила Куини — Офелия в детстве
 Наоми Уоттс — Гертруда / Мехтильда
 Анна Раст — Мехтильда в детстве
 Джордж МакКей — Гамлет
 Джек Куннигхэм-Наталл — Гамлет в детстве
 Клайв Оуэн — Клавдий
 Том Фелтон — Лаэрт

Производство 
4 мая 2016 года было объявлено, что Дейзи Ридли и Наоми Уоттс сыграют главные роли в драматическом фильме «Офелия», режиссёром которого будет Клер МакКарти, о жизни и смерти одноимённой героини из пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет». Фильм будет основан на одноимённом романе Лизы Кляйн. Сценаристом будет Семи Челлас. Композитором фильма будет Стивен Прайс
Съёмки начались в апреле 2017 года, а закончились спустя три месяца.

Релиз 
Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 22 января 2018 года. В феврале 2019 года IFC Films приобрела права на распространение фильма в США. Фильм был выпущен в кинотеатрах 28 июня 2019 года. Цифровой релиз фильма состоялся 2 июля 2019 года

Критика 
Фильм получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у него 60 % положительных рецензий на основе 126 отзывов со средней оценкой 5,89 из 10. На сайте Metacritic — 60 из 100 на основе 22 рецензий.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2019 года
Фильмы Великобритании 2019 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы IFC Films
Экранизации «Гамлета»